Мисимиане — античное название одного из абхазских племён, обитавших в горной полосе современной Абхазии и Карачаево-Черкесии Обращает на себя внимание, что византийский историк VI века Агафий Миринейский в своём труде «О царствовании Юстиниана» недвусмысленно разделяет мисимиян и из соседей апсилийцев, предков абхазов.

Известно восстание мисимиян в 555—556 годах против византийцев, когда они вступили в союз с персами. Их крепость Тцахар, описанная Агафием, располагалась на горе Пскал у входа в Кодорское ущелье, и была взята штурмом ромеями, предварительно вырезавшими жителей располагавшегося у подножия горы мирного села.

Примечания 

История Грузии
Абхазы
Исчезнувшие народы Кавказа